Antero é um nome citado nas Metamorfoses de Ovídio como o gênio ou o deus vingador do amor rejeitado (do grego 'Αντέρως, "anti-" e "amor"), também conhecido como o deus do amor recíproco

História

Conta-se que Afrodite, a deusa do amor, estava frustrada pois seu filho Eros não crescia, mantendo-se na forma infantil. Decidiu então consultar Têmis, que lhe disse que Eros não crescia pois não tinha um contraposto, ou melhor, um irmão. Obedecendo-lhe, a deusa engravidou e pouco tempo depois nasceu Antero, e Eros começou imediatamente a crescer.

Literatura da Roma Antiga